Gadschimagomedow ist der Familienname folgender Personen:

 Achmed Gadschimagomedow (* 1990), russischer Ringer
 Muslim Gamsatowitsch Gadschimagomedow (* 1997), russischer Amateurboxer